Beijing International Challenger — профессиональный международный теннисный турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger.

Соревнования проводятся в столице Китая — Пекине на кортах олимпийского теннисного центра.

Общая информация 
Турнир основан в 2010 году, как дополнительное крупное соревнование для азиатских теннисистов перед US Open.

Хозяева турнира пять раз выигрывали пекинское соревнование и каждый раз это были женские призы (трижды — парные). В мужских соревнованиях китаец лишь раз дошёл до финала (в одиночном турнире-2012).

Четырём теннисистам удалось выиграть местный турнир более одного раза: братья Ративатана и Сунь Шэннань дважды побеждали в парных соревнованиях, а Чжан Шуай по разу выигрывала одиночный и парный турнир.

Финалы прошлых лет

Мужской одиночный турнир

Женский одиночный турнир

Мужской парный турнир

Женский парный турнир

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Архив результатов на сайте женского тура ITF 
 Архив результатов на сайте мужского тура ITF